O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2012 foi a 35ª edição da competição, sendo realizada em Khanty-Mansiysk, Rússia de 10 de novembro a 2 de dezembro. O torneio foi realizado no Sistema eliminatório, cada par consistindo em dois jogos com o vencedor avançando. Em caso de empate, uma prorrogação rápida era jogada no dia seguinte.
Anna Ushenina venceu a competição.

Participantes 
As jogadoras foram escolhidas com base em resultados na competição anterior e de torneios continentais, exceto a campeã Hou Yifan que foi a primeira do sistema de emparelhamento.

Resultados

Partida Final 

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Partida Final - 2012
|-
! !! Rating !! width=1em|1 !! width=1em|2 !! width=1em|3 !! width=1em|4 !! R1 !! R2 !! Total
|-
| align=left |  || 2491
| style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|-
| align=left |  || 2452
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 3½
|}

Sistema Eliminatório

Ligações externas 
Official website
FIDE calendar
FIDE report

Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
2012 no xadrez
Desporto na Rússia em 2012
Competições de xadrez da Rússia